Tomorrow We Live (1936), een film onder regie van H. Manning Haynes
Tomorrow We Live (1942), een film onder regie van Edgar G. Ulmer
Tomorrow We Live (1943), een film onder regie van George King